Drăgănești ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Drăgănești (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Drăgănești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Drăgănești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Drăgănești (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Drăgănești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Drăgănești (Brezoi), Dorf im Kreis Vâlcea
 Drăgănești (Golești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Drăgănești de Vede, Gemeinde im Kreis Teleorman
 Drăgănești-Olt, Stadt im Kreis Olt
 Drăgănești-Vlașca, Gemeinde im Kreis Teleorman

Drăgănești ist der Name folgender Orte in der Republik Moldau:
 Drăgănești (Republik Moldau), Gemeinde im Rajon Sîngerei